Mr. Wonderful peut faire référence à :

Cinéma 

 , film d'Anthony Minghella sorti en 1993.

Musique

Comédie musicale 
 
 , comédie musicale américaine sorti en 1956.

Chanson 

 , chanson de la comédie musicale  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1998 ;

Album 

 , album de  sorti en 1963 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le .